

Hydronymes 
Rubricatus, en latin « fleuve pourpre », est le nom antique de deux cours d'eau :
le Llobregat, en Catalogne (Espagne),
la Seybouse, en Algérie.